Steffen kan syfta på

Personer
Britta Steffen, tysk simmare
Gustaf Steffen, svensk sociolog och riksdagsledamot
Renato Steffen, schweizisk fotbollsspelare
Richard Steffen, svensk litteratur- och kulturhistoriker.
Zack Steffen, amerikansk fotbollsmålvakt
Steffen är även ett förnamn.

Geografi
 Steffen Glacier, glaciär i Chile.

Se även
Henrich Steffens